Die Unsichtbaren steht für:

 Die Unsichtbaren – Wir wollen leben, deutsches Doku-Drama von Claus Räfle (2017)
 Kommissarin Lucas – Die Unsichtbaren,  deutscher Fernsehfilm von Sabine Bernardi (2020)
 Die Unsichtbaren – Les invisibles, französischer Dokumentarfilm von Sébastien Lifshitz (2012)